Toto je seznam měst v Gambii.

Zdaleka největší aglomerací v Gambii je Kombo-St. Mary Area, kde 1. ledna 2007 žilo 368 628 obyvatel, což představuje asi čtvrtinu obyvatelstva celé země. Hlavním a zároveň čtvrtým největším městem Gambie je Banjul, kde žije 34 125 obyvatel.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 5 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 15. dubna 1993, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a oblasti, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 City Population - počty obyvatel gambijských měst v historii
 Mongabay - počty obyvatel gambijských měst v současnosti

Gambie
 
města